В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1207 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1207 году

Февраль 
 7 февраля — Самбор I — князь и наместник (правитель) Гданьского Поморья (1177—1207)

Март 
 10 марта — Синь Цицзи — китайский военный деятель и поэт
 Эрлинг Стейнвегг — баглерский претендент на норвежский трон

Апрель 
 7 апреля — Ферри I — сеньор де Бич (1155—1196), герцог де Бич (1196—1207), сеньор де Жербевийе и д’Орм (1179—1207), герцог Лотарингии (1206—1207)

Май 
 3 мая —  — японский государственный деятель, дайдзё-дайдзин (1189—1190), родоначальник клана Куджо
 16 мая —  — буддистский китайский монах, народный герой Китая
 17 мая —  — епископ Теруана (1191—1207)
 29 мая —  — монахиня, помогавшая путешественникам и пилигримам, святая римско-католической церкви, покровительница путешественников, паломников, курьеров, гидов, стюардесс и города Пиза

Июнь 
 6 июня —  — святой римско-католической церкви, покровитель больных, беременных женщин и города Монца .
 19 июня —  — архиепископ Пизы (1176—1207), участник третьего крестового похода

Июль 
 13 июля —  — епископ Вюрцбурга (1202—1207)

Август 
 21 августа —  — епископ Чичестера (1204—1207)

Сентябрь 
 4 сентября — Бонифаций I Монферратский — маркграф Монферратский (1192—1207), лидер Четвёртого крестового похода, первый король Фессалоники (1204—1207), убит в битве с болгарами.
 13 сентября — Нивелон I де Кьерзи — епископ Суассона (1176—1207)
 27 сентября —  — знаменитый японский воин периода войны Тайра и Минамото, один из героев Повести о доме Тайра

Октябрь 
 13 октября —  — епископ Абердина (1199—1207)
 25 октября —  — епископ Вроцлава (1201—1207)
 Калоян — царь Болгарии (1197—1207)

Ноябрь 
 3 ноября — Хартвиг II фон Утледе — князь-архиепископ Бремена (1185—1190, 1194—1207), получивший в 1186 году , в которой Фридрих I Барбаросса признал город Бремен самостоятельной единицей
 16 ноября — Уолтер Кутанский — епископ Линкольна (1183—1184), архиепископ Руана (1184—1207), главный юстициарий Англии (1191—1193)
 21 ноября —  — архиепископ Милана (1196—1206)

Декабрь 
 30 декабря —  — епископ Осмы (1201—1207)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Альфонс Португальский — великий магистр ордена госпитальеров (1203—1206)
  — патриарх Градо (1201—1206)
 Бертран II — граф Форкалькье (1144—1207)
 Вильгельм II Великий — граф Юлиха (1176—1207)
 Всеволод Глебович — князь пронский (1186, 1188—1207), Князь коломенский (1186—1188)
 Вукан Неманич — жупан Диоклеи (1196—1202), великий жупан Рашки (1202—1204), князь Зеты (1204—1207), из династии Неманичей
 Давид Сослан — осетинский царевич, муж и соправитель царицы Тамары, царь и главнокомандующий войсками в период наивысшего расцвета феодальной Грузии
 Дмитр Мирошкинич — новгородский посадник (1205—1207)
 Жоффруа ле Ра — великий магистр ордена госпитальеров (1206—1207)
  — ключевой министр имперского правительства Германии
 Оттон I — граф Гельдерна, граф Цютфена (1182—2007)
 Раймбаут де Вакейрас — провансальский трубадур
  — итальянский теолог, боровшийся с катарами
  — один из первых придворных поэтов Англии (поэтов-лауреатов), придворный поэт королей Ричарда I и Иоанна Безземельного
  — китайский государственный деятель империи Южная Сун, канцлер императора Нин-цзуна, казнён

См. также 
 Список умерших в 1206 году
 Список умерших в 1208 году

1207